Чемпіонат Швейцарії з хокею 1963 — 52-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ХК «Вілларс» (1 титул). НЛА покинув клуб Базель Ротвайс.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
Петер Штаммбах (СК «Берн») - 39 очка (21 + 18)
Рольф Дітельм (СК «Берн») - 38 очко (21 + 17)
Орвіль Мартіні (ХК «Янг Спрінтерс») - 36 очок (23 + 13)
Петер Лютхі (ХК «Клотен») — 36 очок (17 + 19)

Перехідні матчі 
Базель Ротвайс — Грассгоппер-Клуб 0:7, 2:5

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія